Monreale – comune italiano della città metropolitana di Palermo in Sicilia
 Arcidiocesi di Monreale – arcidiocesi cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Palermo
 Duomo di Monreale – principale chiesa di Monreale
 Tranvia di Monreale – linea tramviaria fra Monreale e Palermo dismessa nel 1946
 Stazione meteorologica di Monreale – stazione meteorologica di Monreale
 Strada statale 186 di Monreale – strada statale italiana in Sicilia
 Mezzomonreale-Villatasca – quartiere nella IV Circoscrizione di Palermo
 Monreale (vino) – vino DOC siciliano
 Monreale – quartiere della municipalità di Pirri a Cagliari
 Monreale (subregione) – subregione della Sardegna
 San Gavino Monreale – comune italiano della provincia del Sud Sardegna in Sardegna
 Cinzia Monreale – attrice italiana

Pagine correlate 

 Monreal
 Castello di Monreale
 Montereale (disambigua)
 Montreal (disambigua)